Пирсолл () — город в США, расположенный в южной части штата Техас, административный центр округа Фрио. По данным переписи за 2010 год
число жителей составляло 9146 человек, по оценке Бюро переписи США в 2016 году в городе проживало 10 064 человека.

История 
В 1870-х годов на территории нынешнего города располагалось ранчо, и повозки, следовавшие из Фрио-Тауна в Плезантон останавливались у колодца в ранчо. 6 февраля 1882 года железная дорога International-Great Northern Railroad выкупила 2000 акров земли вокруг колодца. 15 февраля был распланирован город Пирсолл, названный в честь вице-президента железнодорожной компании Томаса Пирсолла. Железная дорога проводила рекламные туры для потенциальных покупателей земли в новом городе. К 1884 году Пирсолл стал новым административным центром округа Фрио, в городе работало более 20 предприятий, в том числе три гостиницы, три церкви, школа и еженедельная газета Pearsall News. К 1890 году в городе открылся колледж Фрио.

В 1907 году были основаны крупные компании Frio Cotton Oil Company of Pearsall и Pearsall Artesian Well Company, проведено электричество. В 1908 году был открыт банк города. Год спустя город получил устав, началось
формирование органов местного управления. К 1914 году была проведена телефонная связь. В 1930-х годах в регионе было обнаружено нефтяное месторождение, а в 1945 году - месторождение природного газа.

География 
Пирсолл находится в центральной части округа, его координаты: .

Согласно данным бюро переписи США, площадь города составляет около 15,4 км2, практически полностью занятых сушей.

Климат 
Согласно классификации климатов Кёппена, в Пирсолле преобладает влажный субтропический климат (Cfa).

Население 

Согласно переписи населения 2010 года в городе проживало 9146 человек, было 2435 домохозяйств и 1767 семей. Расовый состав города: 78,9 % — белые, 1,3 % — афроамериканцы, 0,5 % —
коренные жители США, 3,3 % — азиаты, 0 % (0 человек) — жители Гавайев или Океании, 14,1 % — другие расы, 1,8 % — две и более расы. Число испаноязычных жителей любых рас составило 85,1 %.

Из 2435 домохозяйств, в 43,9 % живут дети младше 18 лет. 44,6 % домохозяйств представляли собой совместно проживающие супружеские пары (19 % с детьми младше 18 лет), в 22 % домохозяйств женщины проживали без мужей, в 6 %
домохозяйств мужчины проживали без жён, 27,4 % домохозяйств не являлись семьями. В 23,4 % домохозяйств проживал только один человек, 10,5 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет). Средний размер домохозяйства составлял 2,93 человека. Средний размер семьи — 3,47 человека.

Население города по возрастному диапазону распределилось следующим образом: 28,6 % — жители младше 20 лет, 33,8 % находятся в возрасте от 20 до 39, 26,7 % — от 40 до 64, 11,1 % — 65 лет и старше. Средний возраст составляет 31,7 года.

Согласно данным опросов пяти лет с 2012 по 2016 годы, средний доход домохозяйства в Пирсолле составляет 37 063 доллара США в год, средний доход семьи — 41 477 долларов. Доход на душу населения в городе составляет 16 732
доллара. Около 20,7 % семей и 22,6 % населения находятся за чертой бедности. В том числе 25,8 % в возрасте до 18 лет и 19,2 % старше 65 лет.

Местное управление 
Управление городом осуществляется мэром и городским советом, состоящим из 7 человек, один из которых выбирается заместителем мэра.

Другими важными должностями, на которые происходит наём сотрудников, являются:
 Сити-менеджер
 Городской клерк

Инфраструктура и транспорт 
Основными автомагистралями, проходящими через Пирсолл, являются:
  межштатная автомагистраль I-35 идёт с северо-востока от Сан-Антонио на юго-запад к Коталле.

В городе располагается аэропорт Мак-Кинли Филд. Аэропорт располагает одной взлётно-посадочной полосой длиной 1532 метра. Ближайшим аэропортом, выполняющим коммерческие рейсы, является международный аэропорт Сан-Антонио. Аэропорт находится примерно в 100 километрах к северо-западу от Пирсолла.

Образование 
Город обслуживается независимым школьным округом Пирсолл.

Экономика 
Согласно бюджету города на 2017—2018 финансовый год, доходы города в 2017 году составили примерно $5,34 млн, расходы — $4,92 млн.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
* 
 
 

Города Техаса
Окружные центры Техаса
Фрио (округ, Техас)